Тонс (река) (:en:Tons River) — река в Индии
 Тонс, Эдгарс